Oberried kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Oberried, Le Mouret – en tidigare kommun, numera ort i Le Mouret
 Oberried am Brienzersee – en kommun i Bern
 Oberriet – ort och kommun i Sankt Gallen, Wahlkreis Rheintal,

Tyskland 

 Oberried, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg,